Mesure steht für:

 Mesure (Einheit), französisches Volumenmaß
 Charles Mesure (* 1970), neuseeländischer Schauspieler